Поликарп може да се отнася за:

 Поликарп Смирненски (69 – 155) – раннохристиянски теолог и мъченик от Смирна
 Поликарп Теологидис (1868 – 1919) – гръцки духовник
 Поликарп Белоградчишки (р. 1978 г.) – български духовник, епископ